Milan poate fi:

 Milano (sau Milan) - capitala Provinciei Milano în regiunea Lombardia în Italia
 Milan Cabrnoch - om politic ceh
 Milan Gaľa - om politic slovac
 Milan Horácek - om politic german
 Milan Jovanović - un jucător de fotbal muntenegrean
 Milan Kundera - un romancier și un eseist francez de origine cehă
 Milan Ohnisko - un poet ceh
 AC Milan - club de fotbal italian

Vezi și 
 Milano (dezambiguizare)